Despić este numele de familie al următoarelor persoane:

  (1927-2005), fizician sârb
  (n. 1930), compozitor, profesor și teoretician muzical sârb
 Iva Despić-Simonović (1891-1961), sculptoriță bosniacă originară din Croația